49P kan syfta på:

 49P/Arend-Rigaux - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-17M - en rysk Progress farkost.